

Geografia

Austria 
 Moschendorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Güssing

Niemcy 
 Moschendorf – dzielnica Hof